Zurückhaltung bezeichnet:

 eine Selbstbeherrschung bei Äußerungen
 eine Haltung selbstbewusster (verschlossener) Bescheidenheit
 konkret die Bildung einer Vorratsreserve

Siehe auch: